John Taylor je lahko:

 John Taylor (1883 - 1908), ameriški atlet.
 John Taylor (1933 - 1966), angleški dirkač.
 Nigel John Taylor (rojen 1960), angleški bas kitarist.